Triforis är ett släkte av snäckor. Triforis ingår i familjen Triforidae.

Triforis är enda släktet i familjen Triforidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Triforis